Osoby o tym nazwisku:
 Jūrōta Kosugi – japoński seiyū i aktor dubbingowy
 Shō Kosugi – japoński praktyk sztuk walki i aktor
 Toshiyuki Kosugi – japoński piłkarz